Kreis Grünberg bzw. Landkreis Grünberg steht für:

 Kreis Grünberg (Hessen)
 Landkreis Grünberg i. Schles.